Mariaans voetbalelftal (mannen)
 Mariaans voetbalelftal (vrouwen)